Eschach (bij Schwäbisch Gmünd), een gemeente in de Duitse Ostalbkreis
 Eschach (Aichstetten), een plaats in de Duitse gemeente Aichstetten
 Eschach (Bernbeuren), een plaats in de Duitse gemeente Bernbeuren
 Eschach (Buchenberg), een plaats in de Duitse gemeente Buchenberg
 Eschach (Füssen), een plaats bij de Duitse stad Füssen
 Eschach (Ravensburg), een plaats bij de stad Ravensburg, Baden-Württemberg